Dieudonné puede referirse a:

 Dieudonné, cómico francés;
 Dieudonné, población y comuna francesa.